Vallgren ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Johan Vallgren (* 1964), schwedischer Autor und Musiker
 Ville Vallgren (1855–1940), finnischer Bildhauer

Siehe auch:
 Valgren
 Wallgren
 Walgren